«The Antidote», puede referirse a:
 The Antidote, álbum de 2003 de la banda de metal gótico Moonspell; o
 The Antidote, álbum de 2005 de la banda de trip hop Morcheeba.